Oriol Bohigas puede referirse a los siguientes hombres:

 Oriol Bohigas Guardiola (n.1925), arquitecto español.
 Oriol Bohigas Martí (1937-2013), físico español.